Most na Sanie w Sanoku (Biała Góra)
 Most na Sanie w Sanoku (Olchowce)